Теря́ева улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Теряева улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Теряева улица — название части улицы Всеволода Вишневского в Санкт-Петербурге до 1964 года.